Peter Bartik (né le ) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2001-2002|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 23 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 50 || 0 || 1 || 1 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2| 2004-2005|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 50 || 7 || 8 || 15 || 69 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| HC05 Banská Bystrica || 1. liga || 6 || 2 || 2 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2005-2006|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 30 || 3 || 3 || 6 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| MŠHK Prievidza || 1. liga || 9 || 7 || 3 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2006-2007|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 51 || 3 || 3 || 6 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| HK-21 SM Ružomberok || 1. liga || 6 || 2 || 3 || 5 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| MŠHK Prievidza || 1. liga || 27 || 7 || 20 || 27 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| SHK Hodonín || 2. liga || 5 || 0 || 2 || 2 || 8 || 8 || 0 || 2 || 2 || 22
|-
| 2008-2009|| MŠHK Prievidza || 1. liga || 44 || 14 || 28 || 42 || 34 || 7 || 5 || 2 || 7 || 16
|-
| 2009-2010|| MŠHK Prievidza || 1. liga || 37 || 12 || 23 || 35 || 74 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1. liga || 35 || 26 || 17 || 43 || 30 || 13 || 6 || 8 || 14 || 8
|-
| 2011-2012|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1. liga || 44 || 22 || 22 || 44 || 62 || 5 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2012-2013|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1. liga || 44 || 27 || 37 || 64 || 30 || 5 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 2013-2014|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1. liga || 41 || 12 || 24 || 36 || 24 || 6 || 0 || 5 || 5 || 6
|-
| 2014-2015|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1. liga || 42 || 20 || 26 || 46 || 78 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1. liga || 41 || 13 || 20 || 33 || 20 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 15 || 9 || 2 || 11 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| HK Levice || 2. liga Slovaque || 22 || 10 || 12 || 22 || 16 || - || - || - || - || -
|-

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1983
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Ours de Villard-de-Lans